Nexus Player — reprodutor de mídia digital desenvolvido pela Google e pela Asus
 Nexus Productions
 Nexus (navegador) — primeiro navegador de rede, anteriormente denominado World Wide Web
 Nexusdb — banco de dados utilizados com frequência em aplicações delphi
 The Nexus — grupo de luta profissional

Aparelhos eletrônicos 
 Galaxy Nexus — telefone celular desenvolvido pela Google e Samsung
 Google Nexus — linha de telefones celulares que rodam o sistema operacional Android
 Nexus One — telefone celular desenvolvido pela Google e HTC
 Nexus S — telefone celular desenvolvido pela Google e Samsung

Arte 
 Nexus (álbum) — da banda britânica Another Level
 Nexus (canção) — da dupla de cantoras japonesas
 Ultraman Nexus — série de televisão de Tokusatsu parte da franquia Ultraman
 Nexus (revista em quadrinhos) — revista em quadrinhos protagonizada pelo personagem homônimo

Desambiguação